Ernest Grelier de Fougeroux (1804-1883), homme politique français ;
 Estelle Grelier (née en 1973), femme politique française ;
 Jean-Carles Grelier (né en 1966), homme politique français ;
 Pierre Grelier (1754-1829), homme politique français.

Voir aussi